Pueblo Viejo peut désigner :

Toponymes

Pueblo Viejo : une municipalité du département de Magdalena.

Hatillo pueblo viejo : une ancienne mine d'or ;
 Mine de Pueblo Viejo : une mine d'or et d'argent.

Pueblo Viejo : une localité de la paroisse civile de Boca del Pao de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Pueblo Viejo : une localité de la division territoriale et statistiques de Capitale Píritu de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui ;
 Pueblo Viejo : une localité de la paroisse civile de Los Guasimitos de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme